Un élixir est une potion. Ce mot est parfois employé pour des alcools et peut également désigner :
 un élixir est une substance alchimique ;
 un élixir est une potion de santé ;
 un élixir désigne une boisson alcoolisée à base de plantes aromatiques (élixir Mondet).

Industrie 
 Élixir est une société de construction d'avions légers basée à La Rochelle.

Informatique 
 Elixir est le kit de développement pour les jeux Freebox ;
 Elixir est un langage de programmation.

Divertissement 
 Élixir est un jeu de société créé par Sylvie Barc, Frédéric Leygonie et Jean-Charles Rodriguez ;
 Élixirs est une série de bandes dessinées, de Christophe Arleston et Alberto Varanda ;
 Elixir est un personnage de comics ;
 Élixir est une marque de lingerie.

Musique 
 Elixir est un groupe de rock progressif français ;
 Elixir est un album du groupe de jazz Fourplay ;
 Elixir est le titre d'une chanson figurant sur l'album du même nom d'Emmanuel Berland, paru en 2017 ;
 Elixir Strings est une marque de cordes pour guitare électrique, acoustique, basse, banjo et mandoline ;
 Festival Elixir est un festival de rock qui s'est tenu de 1979 à 1987.

Gastronomie 
Élixir est une marque de vermouth.

Voir aussi 
  est un projet d'infrastructure européenne pour le partage de données biologiques (European life-sciences Infrastructure for biological Information).